Liste der Baudenkmale in Burg steht für:

 Liste der Baudenkmale in Burg (Spreewald)
 Liste der Baudenkmale in Burg Stargard

Siehe auch:
 Liste der Kulturdenkmäler in Burg
 Liste der Kulturdenkmale in Burg